В 1 зоне выступали команды с Украины. В рамках этого первенства также определялся чемпион Украинской ССР, которым стал криворожский «Кривбасс», который вышел в стыковые матчи за третью путёвку в первую лигу. Турнир проводился с 3 апреля по 16 ноября. Всего было сыграно 650 игр, в которых забито 1250 голов. Средняя результативность — 1, 92 за игру. По итогам турнира, самой результативной команде вручался «Рубиновый кубок», приз учреждённый газетой «Молодь України». Его обладателем стала симферопольская «Таврия».

Турнирная таблица 

|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Источники 

 В. В. Гнатюк «20 чемпионатов второй лиги 1971—1990». — Днепропетровск: «Редотдел облполиграфиздата», 1990. — 99 с.
 Е. М. Лазарев «Футбол-72». — Киев: «Здоровье», 1972. — 128 с.

Ссылки 
 1971. Вторая лига. 1 зона
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1971